«Карталспор» — турецкий футбольный клуб из города Стамбул, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан 18 августа 1949 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Картал», вмещающем 10 000 зрителей. В Турецкой Суперлиге команда никогда не выступала, в Первой лиге провела в общей сложности 18 сезонов. Клуб имеет славу кузницы талантов, через него прошли многие футболисты, поигравшие затем в ведущих клубах Турции.

Сезоны по дивизионам 
 Первая лига (18): 1988–01, 2007–.
 Вторая лига (10): 1984–88, 2001–07.

Известные игроки 

  Микаил Юсифов
  Али Алиев
  Олджан Адын
  Волкан Демирель
  Озден Онгюн
  Эгемен Коркмаз
  Сервет Четин
  Зафар Бабаджанов

Известные тренеры 
  Эргюн

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Карталспор на weltfussballarchiv.com
 Карталспор на soccerway.com

ФК «Карталспор»
Появились в 1949 году в Турции